Chilson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chilson (Arkansas)
 Chilson (Michigan)
 Chilson (New York)

in England:
 Chilson (West Oxfordshire)